Вертекс ( — «вершина», «верхушка») — многозначный термин. Может означать:

 Вертекс в астрономии — точка небесной сферы, к которой преимущественно направлены остаточные (пекулярные) собственные движения некоторой совокупности звезд.
 Вертекс в анатомии — темя, часть поверхности головы.
 Вертекс в компьютерной графике — вершина, структура данных, которая описывает точку в пространстве.
 Вертекс — точка, в которой сходятся линии, соединяющие отметки одноименных границ разрезов при проективной корреляции.

Примечания